Cața, comune della Romania nel distretto di Brașov
Čata, comune della Slovacchia nel distretto di Levice
Edson Cata, calciatore angolano